Galicia puede referirse a:

Geografía 
 Galicia: comunidad autónoma española.
 Galicia o Galitzia: Región histórica de Europa centrooriental que se encuentra dividida entre Polonia y Ucrania.
 Reino de Galicia: reino medieval del noroeste de la península ibérica.

Deporte 
 Galícia Esporte Clube: equipo de fútbol de Salvador, capital del estado de Bahía, en Brasil.
 Deportivo Galicia: equipo de fútbol de Venezuela.
 SDC Galicia de Mugardos: equipo de fútbol de Mugardos, en la provincia de La Coruña, España.

Otros 
 Galicia: es el nombre que ha sido utilizado por siete buques de la Armada Española.
 Galicia: semanario publicado en La Habana entre 1902 y 1930.

Véase también 
Nueva Galicia, reino del Imperio español.